Nella stagione 1974-1975 la Promozione era il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale). Qui vi sono le statistiche relative al campionato in Friuli-Venezia Giulia.

Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, gestiti dai Comitati Regionali di competenza. Promozioni alla categoria superiore e retrocessioni in quella inferiore non erano sempre omogenee; erano quantificate all'inizio del campionato dal Comitato Regionale secondo le direttive stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma flessibili, in relazione al numero delle società retrocesse dal Campionato Interregionale e perciò, a seconda delle varie situazioni regionali, la fine del campionato poteva avere degli spareggi sia di promozione che di retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti finali 
 Il Fontanafredda è promosso in Serie D 1975-1976, ma successivamente rinuncia.
 Il Monfalcone è promosso al posto del Fontanafredda.
 Maniago, Manzanese e Itala Gradisca retrocedono in Prima Categoria 1975-1976.

Spareggio promozione

Calendario

Coppa Italia Dilettanti

 Non partecipano: Cormonese, Corno, Monfalcone, Sangiorgina e Torviscosa. Per raggiungere le 14 partecipanti sono state aggregate dalla Prima Categoria: Tisana (dal girone A), Aquileia e Mariano (dal girone B)

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|PRIMO TURNO1 e 8 settembre 1974

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SECONDO TURNO15 e 22 settembre 1974

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|TERZO TURNO1 novembre e 29 dicembre 1974

|-

Note

Bibliografia 
 Annuario 1974-1975 della F.I.G.C. - Roma (1975)
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia